Stangendorf může být:
 Stangendorf (Mülsen), část obce Mülsen, Sasko
 německý název obce Stanovice, okres Trutnov
 německý název obce Vendolí, okres Svitavy